Sävegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sävegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Sävegöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Sävegölen, sjö i Eksjö kommun,  (5,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn